Hindko (Nastaliq|ہندکو ALA-LC: (Hindko) IPA:hɪnd̪koː) è un termine "cappello" per un gruppo di dialetti Lahnda (del Punjabi Occidentale) parlate da diversi gruppi etnici in numerose aree discontinue del nord-ovest del Pakistan, in particolare nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab.

Esiste un nascente movimento per la lingua e nei decenni recenti intellettuali parlanti Hindko hanno iniziato a promuovere la visione dell'Hindko come lingua separata. C'è una tradizione letteraria basata sul Peshawari, la varietà urbana del Peshawar nel Nord-ovest ed un'altra basata sulla lingua di Abbottabad nel nord-est.

Fonologia

Vocali

Consonanti

Letteratura

Note

Collegamenti esterni 
 

Lingue del Pakistan
Punjab (Pakistan)